«Со́чи» — российский футбольный клуб из одноимённого города. Образован 4 июля 2018 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Фишт». С июля 2019 года выступает в Премьер-лиге. Обладатель серебряных медалей РПЛ сезона 2021/2022.

История 
Клуб «Сочи» был основан 4 июля 2018 года. Созданию клуба предшествовало появление информации о возможном переезде клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) в Сочи. Это обосновывалось тем, что в Сочи не было своего профессионального клуба, но есть благоприятные условия для развития футбола, а также современный стадион «Фишт» стоимостью 30 млрд руб. и вместимостью в 46 тыс. человек. В итоге, в июне 2018 года «Динамо» было фактически расформировано, а его футболисты и тренерский штаб перезаключили контракты с новообразованным «Сочи». Владельцем клуба стал предприниматель Борис Ротенберг, первыми главным тренером и капитаном — Александр Точилин и Евгений Песегов. Свой турнирный путь «Сочи» начал с Футбольной национальной лиги, где занял место расформированного «Динамо».

Перед стартом дебютного сезона клуб провёл пять товарищеских матчей с клубами России, Белоруссии и Узбекистана. Первым соперником сочинцев стал узбекский клуб «АГМК», над которым была одержана победа со счётом 1:0. Первые официальные матчи клуб проводил на Центральном стадионе им. Славы Метревели в связи с неготовностью стадиона «Фишт», который принимал игры чемпионата мира по футболу 2018, а также из-за проблем, связанных с организацией размещения фанатов команд-гостей и распределением потоков болельщиков.

17 июля 2018 года, в стартовой игре ФНЛ в сезоне-2018/19 «Сочи» проиграл дома московскому «Спартаку-2» со счётом 0:1. Во втором туре клубу удалось одержать первую победу в официальном матче — с минимальным преимуществом был обыгран воронежский «Факел» (2:1). Первую выездную серию из трёх матчей «Сочи» провёл без поражений, заработав в сумме пять очков. Особенно успешно клуб заиграл после зимней паузы и даже был на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. Однако, после ничьей с ярославским «Шинником» клуб финишировал лишь на втором месте, что не помешало ему обеспечить себе место в высшей футбольной лиге страны.

Непосредственно перед стартом в Премьер-лиге в сезоне-2019/20 в клуб пришли девять футболистов из «Зенита», которые имели мало игровой практики в предыдущем сезоне. В первом матче на высшем уровне «Сочи» в Москве проиграл «Спартаку», пропустив единственный гол в компенсированное время. Автором первого гола в истории клуба в Премьер-лиге стал нападающий Дмитрий Полоз, поразивший ворота «Оренбурга». Старт сезона для «Сочи» вышел не очень удачным, поскольку первую победу клуб сумел одержать только в рамках 8-го тура против «Рубина», разгромив казанцев со счётом 0:3, а по итогам первого круга замыкал турнирную таблицу. Это привело к тому, что в зимнюю паузу главным тренером клуба стал Владимир Федотов.

19 июня 2020 года «Сочи» в матче с «Ростовом» установил рекорд для высшей футбольной лиги России — впервые одной из команд удалось забить 10 мячей: основной состав ростовчан перед этим матчем был отправлен на карантин из-за обнаружения у игроков COVID-19, но «Сочи» отказался от переноса встречи (из-за отсутствия резервных дней), поэтому на игру были вызваны воспитанники Академии «Ростова» 2001—2004 годов рождения, уступившие сочинцам со счётом 1:10. Матч вызвал общественный резонанс и критику в сторону руководства «Сочи», не пожелавшего пойти на компромисс и выставить на игру свой молодёжный состав. Однако уже в конце чемпионата COVID-19 был обнаружен и у девяти игроков сочинского клуба, и последние две игры команды (в рамках 29-го и 30-го туров) были отменены, а КДК РФС присудил «Сочи» технические поражения со счётом 0:3. Аналогичные поражения были засчитаны «Оренбургу» и «Тамбову». Несмотря на сложности, по итогам сезона «Сочи» сумел сохранить место в Премьер-лиге, завершив сезон на 12-м месте. По итогам следующего сезона «Сочи» занял 5-е место. Спустя год в Сочи уехали ещё двое зенитовцев, таким образом у клуба набралось 11 игроков основного состава; новый главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ранее руководил клубом «Оренбург», генеральным спонсором которого выступает «дочка» Газпрома — «Газпром добыча Оренбург».

22 июля 2021 года сочинцы дебютировали в еврокубках, победив азербайджанский клуб «Кешля» 3:0 во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. По итогам сезона 2021/22 «Сочи» впервые занял 2-е место в РПЛ, опередив все московские команды и уступив только «Зениту».

В ноябре 2021 года издание «Агентство» на основе копий финансовых документов «Сочи» опубликовала материал, согласно которому клуб в 2020 году получил 1,9 млрд руб. ($25 млн) от компании «Энергопром», связанной с «Газпромом» и в 2021 году начавшей процедуру ликвидации. По итогам 2021 года «Сочи» зафиксировал убыток в 175 млн рублей, годом ранее этот показатель был 396,4 млн.

Результаты выступлений

Символика

Эмблема 
Эмблема была выбрана 4 июля 2018 года путём голосования в официальной группе футбольного клуба во «ВКонтакте». Она представляет собой треугольный остроконечный щит тёмно-синего цвета с жёлто-серой окантовкой, в верхней части которого изображён символ клуба — барс. В центре расположена надпись «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ Сочи», а ниже находится футбольный мяч серебристого цвета. Эмблема визуально перекликается с эмблемой хоккейного клуба «Сочи».

Клубные цвета

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Экипировка и спонсоры

Основной состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Игроки в аренде

Трансферы 2022/23

Лето 2022 
Пришли

Ушли

Зима 2022/2023 
Пришли

Ушли

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент

Руководство клуба

Руководящий состав 
  Борис Ротенберг — владелец
  Дмитрий Рубашко — генеральный директор
  Андрей Орлов — заместитель генерального директора по развитию
  Руслан Бойко — заместитель генерального директора по безопасности

Тренерский штаб

Основной состав 
  Курбан Бердыев — главный тренер
  Дмитрий Кириченко — тренер
  Дмитрий Хохлов — тренер
  Андрей Мацюра — тренер
  Дмитрий Бородин — тренер вратарей
  Пэтру Лэзэрэску — тренер по физической подготовке
  Иван Штефко — ассистент тренера по физической подготовке

Молодёжный состав 
  Кирилл Гашичев — главный тренер
  Сергей Елягин — ассистент главного тренера
  Евгений Щетинин — тренер вратарей

Капитаны команды

Главные тренеры 
  Александр Точилин (2018—2019)
  Роман Березовский (2019, )
  Владимир Федотов (2020—2022)
  Александр Точилин (2022)
  Курбан Бердыев (2023—)

«Гвардейцы» клуба 
Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за клуб. Учитываются только матчи официальных турниров (чемпионат России, первенство ФНЛ, кубок России, Лига конференций УЕФА).

  Никита Бурмистров
  Тимофей Маргасов
  Ибрагим Цаллагов

Европейские кубки

Посещаемость матчей

Рекордсмены «Сочи» в чемпионате и первенствах России 
По состоянию на 18 марта 2023.

Рекордсмены «Сочи» по числу проведённых игр

Лучшие бомбардиры «Сочи»

Игроки «Сочи» на крупных международных турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Сочи»

Футбольные клубы России
Появились в 2018 году в России
Футбольные клубы Краснодарского края
Спортивные клубы Сочи